La nazionale di pallavolo maschile del Kuwait è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Kuwait ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kuwait.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano